«You Can't Kill Us» — третій незалежний студійний альбом американського альт-рок-гурту Icon for Hire. Реліз відбувся 25 листопада 2016 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Аріель Блумер – вокал, клавіші
 Шон Джамп – гітари, програмування, продюсування

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Discogs 
 Офіційний сайт гурту 
 Канал гурту на YouTube 
 Офіційна сторінка гурту на Facebook 

Альбоми Icon for Hire